Danish blue („dänisches Blau“) bezeichnet:

 international einen dänischen Blauschimmelkäse, siehe Danablu
 als Spitzname eine ausgestorbene Papageienart, deren Fossilien in Dänemark gefunden wurden, siehe Mopsitta tanta

„Danish blue“ ist auch der englischsprachige Verleihtitel des Films Das liebste Spiel (Det kære legetøj) des dänischen Regisseurs Gabriel Axel.